54. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
12. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego i suwalskiego zdobył Mazur Ełk.
- łomżyńskiego, ostrołęckiego i ciechanowskiego zdobył ŁKS Łomża.
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Jagiellonia II Białystok
- łomżyńskiego zdobył Grom Czerwony Bór
- suwalskiego zdobyły Wigry Suwałki.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - Jagiellonia Białystok
 2 Liga - brak
 3 Liga - Wigry Suwałki, Śniardwy Orzysz, Pogoń Łapy.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-suwalska

Grupa łomżyńsko-ostrołęcko-ciechanowska

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Po sezonie Znicz Suraż wycofał się z rozgrywek.

Grupa łomżyńska

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny Sparty Szepietowo i Czarnych Wąsosz.

Grupa suwalska

 Po sezonie z rozgrywek wycofał się Pomorzan Prostki.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Pogoń II Łapy wycofała się po I rundzie, wyniki anulowano.

Białostocka - gr.II

 Zmiana nazwy LZS na Bocian Boćki.
 Po sezonie z rozgrywek wycofały się drużyny Błyskawicy Dubicze, Iskry Stare Berezowo i Ryś Narewka.

 Suwalska - gr. I 

 awansowała Pogoń Banie Mazurskie.

 Suwalska - gr. II 

 awansowały LZS Węgorzewo i Orkan Drygały

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Jagiellonia II Białystok : Gwardia Białystok 2:0
 ŁOZPN – Grom Czerwony Bór : ŁKS Łomża 0:0 (6:5)karne
 SOZPN – Wigry Suwałki : Mazur Ełk 1:0 (dogr.)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Rozwój i działalność sekcji piłki nożnej w klubie sportowym Rudnia Zabłudów, Jarosław Leończuk.

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1987 w polskim sporcie
1987 w piłce nożnej
1988 w polskim sporcie
1988 w piłce nożnej